Materna ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie Materna (1844–1918), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Friedrich Materna (1885–1946), Offizier des österreichischen Bundesheeres und der deutschen Wehrmacht
 Hedwig Materna (1871–nach 1912), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Horst Materna (* 1936), ehemaliger Chefpilot der DDR-Zivilluftfahrt, Autor
 Ingo Materna (1932–2022), deutscher Historiker
 Jerzy Materna (* 1956), polnischer Politiker
 Leopold Materna (1872–1948), österreichischer Dirigent
 Jomfru Materna (1731–1757), dänische Schauspielerin und Autorin, siehe Anna Catharina von Passow
 Peter Materna (* 1965), deutscher Jazzmusiker
 Roland Materna (* 1934), deutscher DBD-Funktionär, MdV
 Rudolf Materna (1883–1938), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Tristan Materna (* 1972), deutscher Schauspieler

Materna bezeichnet zudem:
 Materna (Unternehmen), europaweit tätiges Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen

Siehe auch:
 Maderna